La competizione del salto ostacoli individuale di equitazione dai Giochi della XIV Olimpiade si è svolta il giorno 14 agosto allo stadio di Wembley a Londra

Classifica finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Salto ostacoli individuale